Снежко́в () — село,
Снежковский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321287501. Население по переписи 2001 г. составляет 1594 (730/864 м/ж) человека.

Является административным центром Снежковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Ольховское,
Дорофеевка,
Кантакузовка и
Ясеневое.

Географическое положение 
Село Снежков находится в 65 км от Харькова и в 10 км от Валок близ балки Пустыня, в одном из оврагов возле села берет начало река Шляховая.
На расстоянии в 1 км расположено село Ольховское, в 7 км г. Валки.
К селу примыкает лес Задонский (дуб).
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Происхождение названия 
Село основано как Снежков Кут, в 1902 году переименовано в Снежков.

История 
 1737 — дата основания как село Снежков Кут. В селе были две слободы: Ивановка и Екатериновка.
 1746 — основан первый храм в селе; в нём было 600 дворов.
 1902 — переименовано в Снежков, но ещё долго, по традиции, называлось Снежков Кут.
 1917 — Имение А. А. Задонской
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Снежков Кут было 355 дворов, православная церковь, сельсовет, мукомольный завод, три ветряные мельницы.
 1941, 14 октября - село оккупировано вермахтом.
 1943, 17 сентября - село окончательно освобождено от немцев.
 1966 - население 1451 человек.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 Снежков, сельскохозяйственное ООО.
 Фермерское хозяйство «Конезавод „Снежков“» — выращивает украинскую породу лошадей.
 Снежковское потребительское общество.
 ООО «Агротоп» — агрофирма занимающаяся сельским хозяйством.
 ООО "МАКАРОННАЯ ФАБРИКА КУРКИНО" - комплекс по производству макаронных изделий.
 ООО "Слобожанская технологическая Компания"-  компания по производству полимерных материалов.

Объекты социальной сферы 
 Снежковское дошкольное учебное учреждение.
 Школа І-ІІІ ст.
 Спортивная площадка.
 Снежковская участковая больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 201 чел.
 Один из лучших футбольных стадионов в Валковском районе.
 Конный завод «Снежков».

Религия

Известные люди 
 Романенко Алексей Данилович — Герой Советского Союза, жил в селе Снежков.
 Твердохлеб, Екатерина Игнатьевна (1906—2007) — знаменитая звеньевая, депутат Верховного Совета нескольких созывов, Герой Социалистического Труда, трудовой стаж 65 лет, прожила в селе Снежков 101 год.

Экология 
 Свалка твердых бытовых отходов (0,8 га).

Примечания 

Населённые пункты Валковского района